Fu-yü Hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Fuyu Xian (härad i Kina, Heilongjiang), 
 Fuyu Xian (härad i Kina, Jilin), 

Robotskapade Kinaförgreningar